

Industrie 
 Consolidated B-32 Dominator : bombardier américain.
 NX 650 Dominator : moto de la marque Honda.
  : moto de la Norton Motorcycle Company 
 Dominator est un fabricant de yachts.

Musique

Festival 

 , festival de musique électronique hardcore et gabber aux Pays-Bas.

Album 

 , album de Cloven Hoof sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album d'U.D.O. sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Autres 
 Dominator est un parcours de montagnes russes situé à Kings Dominion.